:Teufelsmoor (Saarland), een natuurreservaat in Saarland, ook wel  Jägersburger Moor genoemd.
 :Teufelsmoor (Nedersaksen), een dorpje in  Nedersaksen, in de gemeente Osterholz-Scharmbeck ten noord-noordoosten van Bremen. Het ligt in  het natuurgebied Teufelsmoor (zie hieronder).
  :Teufelsmoor (landstreek) een ca. 500 km² grote landstreek in Nedersaksen, ten noorden van Bremen, die van origine grotendeels uit laagveenmoerassen, waar beken doorheen liepen,  en deels ook hoogveen bestond. 
 :Teufelsmoor (natuurreservaat), een  in 2017 ingericht natuurreservaat  van 1.927 hectare, Duits kenmerk: (NSG LÜ 313), dat deel uitmaakt van het hierboven genoemde gebied in Nedersaksen.